

Нововолково — село, Балезінський район, Удмуртія
 Нововолково — село, Рузький міський округ, Московська область

Див. також 
 Волково